Swipe je online kazino igra provajdera Expanse Studios nastala 2018. godine kao veb-igra pomoću standardnih veb-tehnologija. Ovo je, zapravo, mini-igra, dostupna za odigravanje isključivo preko mobilnih telefona. Ovo je takođe i igra koja koristi Generator slučajnih brojeva, te pripada igrama na sreću, a pripada i malobrojnoj grupi tzv. igrica.

Specifikacija i interfejs igre 
Kako pripada pomenutoj grupi „igrica“, Swipe poseduje specifičan sistem igre i mehaniku, koja se umnogome razlikuje od standardnih kazino igara, poput slotova.

U igri su dva horizontalna reda sa po šest brojeva: u gornjem redu se nalazi nasumično odabrana kombinacija brojeva, a donji red je namenjen igračima.

Cilj igre je dobiti što više podudarajućih brojeva u donjem redu u odnosu na gornji red brojeva. Naziv igre se odnosi na mehaniku igranja koja podrazumeva prevlačenje po ekranu odozgo nadole (Swipe) u cilju pokretanja igre.

Osim ručnog odabira željene cifre, korisnicima je na raspolaganju i taster Random, kojim se dobija nasumična cifra.

Što se tiče obračunavanja dobitaka, svaki ishod ima svoj koeficijent koji se množi sa ulogom igrača, i koji varira u odnosu na broj pogođenih brojeva. Što je broj pogođenih brojeva veći – i koeficijent kojim se množi ulog je veći.

Vidi Još 
 Kazino igre
 Veb-igra

Референце

Spoljašnji linkovi 
 Zvanični veb - sajt

Игре на срећу